SEINmag er et (primært online) ungdomsmagasin der er produceret "for unge af unge". 

SEINmag producerer indhold til kategorierne "events", "tekst", "film", "visuelt", "lyd", "nyheder", "kultur" og "feature billede".